Eocursor ("corredor de l'albada") fou un dinosaure que visqué a l'estatge Norià del Triàsic, fa 210 milions d'anys. Era un ornitisqui que habitava al que avui en dia és Sud-àfrica.

Dinosaures del Triàsic
Ornitisquis